Rzut młotem mężczyzn był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas XIV mistrzostw Europy w Stuttgarcie. Kwalifikacje zostały rozegrane 29 sierpnia, a finał 30 sierpnia 1986 roku. Zwycięzcą tej konkurencji został reprezentant Związku Radzieckiego Jurij Siedych, który tym samym zdobył złoty medal mistrzostw Europy po raz trzeci z rzędu. Wszystkie medale zdobyli zawodnicy radzieccy. Siedych ustanowił w finale rekord świata rzutem na odległość 86,74 m, który do tej pory (grudzień 2021) nie został poprawiony. W rywalizacji wzięło udział dwudziestu jeden zawodników z jedenastu reprezentacji.

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje 
Zawodnicy startowali w dwóch grupach. Minimum kwalifikacyjne wynosiło 76,00 m. Do finału awansowali zawodnicy, którzy uzyskali minimum (Q) lub 12 młociarzy z najlepszymi wynikami (q).

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Rzut młotem mężczyzn